Родман () — прізвище, зокрема англомовне, а також топонім.

 Родман — печенізький хан, захоплений під час походу руських військ під керівництвом Олекси Поповича і Яна Усмошвеця у 1001 році

Прізвище

 Давід Родман (1983) — словенський хокеїст, нападник.
 Денніс Родман (1961) — американський баскетболіст, форвард.

Топонім

Родман — місто, штат Айова
 Родман — місто, штат Нью-Йорк
 Родман — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Англійські прізвища